Astarte lub Asztarte – imię fenickiej i kananejskiej bogini miłości, płodności i wojny
 Astarte – grecka grupa muzyczna wykonująca black metal
 (672) Astarte – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Biologia
 Astarte – rodzaj małży z rodziny astartowatych
 Astarte borealis – gatunek małża z rodziny astartowatych (Astartidae)
 Astarte elliptica – gatunek małża z rodziny astartowatych (Astartidae)